Riall ist der Familienname folgender Personen:

 Lucy Riall (* 1962), irische Neuzeithistorikerin und Hochschullehrerin
 Phineas Riall (1775–1850), britischer General